Slovan Bratislava kan avse:

 HC Slovan Bratislava –  en ishockeyklubb i Bratislava i Slovakien 
 ŠK Slovan Bratislava – ett slovakiskt fotbollslag från Bratislava